Sie werden euch in den Bann tun (« Ils vous excluront des synagogues ») est le titre de deux cantates de Johann Sebastian Bach :
 Sie werden euch in den Bann tun (BWV 44), composée à Leipzig en 1724.
 Sie werden euch in den Bann tun (BWV 183), composée à Leipzig en 1725.